Länderparlament ist ein umgangssprachlicher Begriff für

 eine Vertretung der Gliedstaaten,
 in Deutschland der Bundesrat;
 ein Parlament auf Landesebene, siehe Landesparlament.